Yoshida (japanisch ) steht für:

 Yoshida (Aichi), Stadt in der Präfektur Aichi
 Yoshida (Ehime), Stadt in der Präfektur Ehime, siehe Uwajima
 Yoshida (Hiroshima), Stadt in der Präfektur Hiroshima, siehe Akitakata
 Yoshida (Kagoshima), Stadt in der Präfektur Kagoshima, siehe Kagoshima
 Yoshida (Niigata), Stadt in der Präfektur Niigata, siehe Tsubame
 Yoshida (Saitama), Stadt in der Präfektur Saitama, siehe Chichibu
 Yoshida (Shizuoka), Stadt in der Präfektur Shizuoka
 Yoshida (Iyo), Lehen in der Provinz Iyo
 Yoshida (Mikawa), Lehen in der Provinz Mikawa
 Yoshida (Familienname), ein japanischer Familienname
 Yoshida-gun (Fukui), Landkreis in der Präfektur Fukui
 Kabinett Yoshida, mehrere japanische Regierungen

Sonstiges:
 Yoshida Bluff, Kliff in der Ross Dependency, Antarktika